Сандер ван Доорн () е холандски хаус/транс DJ и продуцент. Роден е в Айндховен на 28 февруари 1979 година. Сандер има свое радио шоу, което се излъчва всеки петък по американското онлайн радио Sirius XM.

Дискография

Албуми 
 2008 Supernaturalistic (DOORN)
 2011 Eleve11 (DOORN)

Сетове 
 2006 Dance Valley Festival 2006
 2006 I-D Digital Mix
 2007 Fast And Furious

Сингли 
 2004 Twister (RR, като Sam Sharp)
 2004 Loaded (Oxygen)
 2004 Punk'd (Oxygen)
 2004 Dark Roast (Oxygen)
 2004 Deep / In-Deep (Reset, като Sam Sharp)
 2004 Theme Song (Liquid, като Sandler)
 2005 Chemistry EP (Liquid, като Sandler)
 2005 Bling Bling (Oxygen)
 2005 ERROR (Reset, като Sam Sharp)
 2005 Adrenaline / Push Off Me (Oxygen, като Purple Haze)
 2005 A.K.A (Oxygen)
 2005 S.O.S. (Message In A Bottle) (Whitelabel, като Filterfunk)
 2005 Hoover:Craft (Reset, като Sam Sharp)
 2006 Eden / Rush (Oxygen, като Purple Haze)
 2006 Pumpkin (Oxygen)
 2007 Grasshopper/ Grass-Hopper (Oxygen)
 2007 By Any Demand feat MC Pryme (Spinnin)
 2007 King of My Castle (Sander van Doorn Remix)(Spinnin)
 2007 Riff (DOORN)
 2008 The Bass (Nebula/EMI)
 2008 Sia – The Girl You Lost To Cocaine (Sander van Doorn Edit)

Ремикси 
 2004 Code 1 – House Music (S.V. Dub)
 2004 Sander van Doorn – Dark Roast (S.V.D. Remix)
 2005 Manny Romero – Compadre (S.v.D. Remix)
 2005 TDR – Squelch (Sander Van Doorn Remix)
 2005 FilterFunk – S.O.S. (Message In A Bottle) (Sander van Doorn Remix)
 2006 Armin van Buuren – Control Freak (Sander van Doorn Remix)
 2006 Mohamed Sehly – Amazing Beat (SVD without going cairo remix)
 2006 Tiësto – Dance4Life (Sander van Doorn Remix)
 2006 Club Scene Investigators – Direct Dizko (Sander Van Doorn Remix)
 2006 Технотроник – Pump Up The Jam (Sander Van Doorn Remix)
 2006 Sander van Doorn – Pumpkin (SVD Remix)
 2006 Mode Hookers – Breathe (Sander van Doorn Remix)
 2006 Yellow – Oh Yeah (Sander Van Doorn Remix)
 2007 Wamdue Project – King Of My Castle (Sander van Doorn Vocal Mix)
 2007 Gleave – Come With Me (SVD Stripped Edit)
 2008 Sia – The Girl You Lost To Cocaine (Sander van Doorn Remix)
 2008 Timbaland с участието на One Republic – Apologize (Sander Van Doorn Bootleg)
 2008 Mohamed Sehly – Can't Hear The Silence(Sander Van Doorn Personal Bootleg)

Външни препратки 
 Официален уебсайт
 Myspace
  Interview Sander van Doorn - Actualites Electroniques
  Interview Sander van Doorn - Actualites Electroniques

Нидерландски диджеи
Нидерландски музикални продуценти
Родени в Айндховен